Notes et références 

Langenthal